Taleggio kan syfta på:

 Taleggio – en italiensk halvmjuk kittost gjord på komjölk

Geografi

Italien 

 Taleggio, Lombardiet, kommun, Lombardiet, Provincia di Bergamo, 

Robotskapade Italienförgreningar